Schmaltz oder von Schmaltz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schmaltz (* 1941), deutscher Klassischer Archäologe
 Christian von Schmaltz (Heinrich Christian von Schmaltz; 1787–1865), bayerischer Offizier, griechischer Kriegsminister
 Christiane Schmaltz (* 1970), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Constantine S. Rafinesque-Schmaltz (1783–1840), US-amerikanischer Gelehrter
 Friedrich Schmaltz (1868–1949), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Georg Schmaltz (1862–1943), deutscher Jurist, Amtshauptmann und Ministerialdirektor
 Gustav Schmaltz (1884–1959), deutscher Ingenieur, Unternehmer, Materialwissenschaftler, Physiologe, Psychotherapeut und Hochschullehrer
 Johann Stephan Schmaltz (1715–1784), deutscher Orgelbauer
 Jordan Schmaltz (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Julien-Désiré Schmaltz (1771–1827), Gouverneur des Senegal
 K-L Schmaltz (eigentlich Karl-Ludwig Schmaltz; * 1932), deutscher Künstler
 Karl Schmaltz (1867–1940), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker.
 Katharina Schmaltz (* 1970), deutsche Schauspielerin, siehe Katharina Dalichau
 Kurt Schmaltz (1900–1995), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Moritz Ferdinand Schmaltz (1785–1860), deutscher lutherischer Theologe
 Nick Schmaltz (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Reine Schmaltz (1776–1845), Gouverneursfrau an Bord der Méduse, berühmt geworden durch "Das Floß der Medusa"
 Reinhold Schmaltz (1860–1945), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer
 Roland Schmaltz (* 1974), deutscher Schachgroßmeister
 Tad Schmaltz (* 1960), US-amerikanischer Philosoph
 Wolfgang Schmaltz (1898–1964), deutscher Diplomat 

Siehe auch:
 Schmalz